Amigo puede referirse a:
Amigo(a) adj. cal.: Persona con la cual la lealtad, los buenos sentimientos y la confianza son mutuos ir por café o besarse.

Arte 
 Amigo (Levítico), videoclip de la banda de punk rock de Venezuela, Levítico.
 Amigo/Amado, película del director catalán Ventura Pons.
 Cantiga de amigo, género de composición lírica que se desarrolla en el noroeste de la península ibérica y forma parte de la lírica galaico-portuguesa medieval. 
 Premios Amigo, galardones musicales entregados en España por Promusicae desde 1997 y con carácter anual.

Personas 
 Amigo Suzuki, luchador profesional japonés.
 Carlos Amigo, cardenal español.
 Dayana Amigo, actriz chilena.
 Jaume Amigó, eclesiástico español.
 Joaquín Amigo, catedrático de literatura de español.
 Luis Amigó Ferrer, religioso español.
 Manuel Amigo, político español.
 Manuel García Amigo, jurista, ganadero y político español.
 Martín Amigo, pintor barroco español.
 Pedro Amigo de Sevilha, juglar gallego.
 Santiago Soler Amigó, miembro del Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate.
 Vicente Amigo, guitarrista flamenco español.
 Vicente Amigó, portero de fútbol español.

Ciencia 
 Identificador amigo-enemigo, sistema de identificación criptográfica.
 Números amigos, dos enteros positivos a y b tales que a es la suma de los divisores propios de b, y b es la suma de los divisores propios de a.

Otros usos 
 Amigo-a-amigo, un tipo particular de P2P anónimo en donde la gente se conecta directamente con sus "amigos".
 Amigo imaginario, personajes ficticios que algunos niños crean.
 Amigo invisible, juego popular.
 Amigo por correspondencia, personas que se escriben regularmente por correspondencia, en particular por correo aéreo.
 Día del amigo, día propuesto para celebrar la amistad.
 Falso amigo, una palabra de otros idiomas que se parece, en la escritura o en la pronunciación, a una palabra en la lengua materna.
 Fuego amigo, disparos provenientes del propio bando.
 Samba de Amigo, videojuego perteneciente a la saga homónima desarrollada por Sonic Team y distribuida por SEGA.